Anna Kruse kan syfta på:

 Anna Kruse (lärare) (1861–1931), lärare och skolföreståndare
 Anna Kruse (sångerska), jazzsångerska